Agua Bendita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Agua Bendita, Timilpan, 
 Agua Bendita, Amanalco, 
 Agua Bendita, Huixquilucan, 
 Agua Bendita, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar